Шойбле () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Шойбле, Вольфганг (род. 1942) — немецкий политик из партии ХДС, с 2005 года — министр внутренних дел ФРГ, с октября 2009 года — министр финансов ФРГ.
 Шойбле, Мартин (род. 1978) — немецкий писатель, редактор, политолог.